Шармуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Шармуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор
 Шармуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Шармуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Шармуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна